Северный Урал — название поезда сообщением Москва (Ярославский вокзал) — Приобье, номер следования — 84М (83Е). Состав поезда "Северный Урал " состоит из купейных, плацкартных и СВ-вагонов, а также из вагона-ресторана.
На данный момент поезд отменен

История 
Первый состав «Северного Урала» отправился в рейс 24 декабря 1984 года.

Оформление 
Спальные вагоны поезда оформлены в светло-зеленых и бирюзовых тонах в сочетании с деревом

Большинство вагонов в составе либо заменены на абсолютно новые, либо прошли капитально-восстановительный ремонт на Днепропетровском вагоностроительном заводе. На окнах установлены стеклопакеты, усовершенствована система отопления и вентиляции.

В штабном вагоне поезда находится радио рубка

Отдельные вагоны поезда оборудованы детскими купе, а также купе для людей с ограниченными возможностями. В детских купе есть телевизоры с большой коллекцией детских мультфильмов, а специальным образом обученные проводники могут присмотреть за детьми. В вагонах повышенной комфортности есть бытовые купе, в которых можно погладить одежду или принять душ.

Расписание

084М «Москва — Приобье» (время мск / График 2017 г.)

083Е «Приобье — Москва» (время мск / График 2017 г.)

Примечания 

Поезда России